Diloba — рід метеликів родини Совки (Noctuidae). Це єдиний рід у підродині Dilobinae.

Види 
 Diloba armena
 Diloba bipartita
 Diloba capnodes
 Diloba clausa
 Diloba confluens
 Diloba funesta
 Diloba infumata
 Diloba medionigra
 Diloba nigrescens
 Diloba nigrofasciata
 Diloba obsoleta
 Diloba orbimaculata
 Diloba protensa
 Diloba separata
 Diloba trimaculata

Посилання 
 Diloba at funet.fi 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database 

Совки
Роди совок